Duitsland:
St. Peter (Hochschwarzwald)
Sankt Peter (Kempen)
Sankt Peter-Ording

Italië:
Sankt Peter (Zuid-Tirol)

Oostenrijk:
Sankt Peter am Hart
Sankt Peter am Kammersberg
Sankt Peter am Ottersbach
Sankt Peter am Wimberg
Sankt Peter im Sulmtal
Sankt Peter in der Au
Sankt Peter ob Judenburg
Sankt Peter-Freienstein
Aspangberg-Sankt Peter

Zwitserland:
Sankt Peter (Zwitserland)
Sankt Peterzell

Zie ook
Sint-Pieter (doorverwijspagina)
Sint-Pieterskerk (doorverwijspagina)